Элимхан Сулейман оглы Джафаров () — азербайджанский учёный, доктор биологических наук, профессор.

Биография 
Джафаров Элимхан родился 9 апреля 1955 года в Калининском районе Армянской ССР.

Окончил физический факультет Азербайджанского Государственного Университета и аспирантуру Института Химической Физики АН СССР в Москве.

Является кандидатом химических наук, доктором биологических наук.

Работает руководителем лаборатории в Институте Радиационных Проблем НАНА.

Научная деятельность 
Джафаров Элимхан — автор 2 монографий, 3 учебных пособий, 198 опубликованных научных работ.

Джафаровым Элимханом впервые методом тритиевой метки были определены основные структурные параметры молекулы сывороточного альбумина человека — площадь доступной поверхности молекулы, коэффициент шероховатости поверхности и коэффициент свернутости полипептидной цепи. Им экспериментально доказана доменная структура сывороточного альбумина человека.

Избранные научные труды

Источники 
 Джафаров Элимхан Сулейман оглы

Биологи Азербайджана